Baabda (stad), stad in Libanon
 Baabda (district), district in Libanon